„Ach, śpij kochanie” – polska piosenka z 1938 r. autorstwa Henryka Warsa i Ludwika Starskiego
 Ach śpij kochanie – polski film kryminalny z 2017 r. w reżyserii Krzysztofa Langa